Качан — стебло капусти, що являє собою бруньку, на якій розвиваються листки, котрі утворюють головку
 Качан — вжиткова назва стебла кукурудзи, на якому утворюється початок і росте насіння.
 Качан — розмовна назва головки капусти
 Качан — обгризена серцевина яблука, груші, недогризок

Прізвище 

 Качан Анатолій Леонтійович — український дитячий письменник, культурний діяч.
 Качан Володимир Андрійович — радянський і російський актор, музикант, письменник. Народний артист Російської Федерації (2004).
 Григорій (Качан) — архієпископ Запорізький і Мелітопольський.
 Качан Сергій Миколайович — полковник Служби безпеки України. Герой України.
 Козлов-Качан Вулкан Миколайович — український письменник.
 Качан Остап Григорович — український військовик, сотник УПА (посмертно від 12 жовтня 1952). Лицар «Золотого Хреста Бойової Заслуги» 2-го класу (посмертно)

Див. також 
 Кочан

Примітки 

Прізвища